Edwardsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Edwardsville (Alabama)
 Edwardsville (Illinois)
 Edwardsville (Kansas)
 Edwardsville (Pennsylvania)